|-
| 157601 - ||  || 20 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157602 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157603 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157604 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157605 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157606 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157607 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157608 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157609 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157610 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157611 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157612 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157613 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157614 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157615 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157616 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157617 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157618 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157619 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157620 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157621 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157622 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157623 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157624 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157625 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157626 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157627 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157628 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157629 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157630 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157631 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157632 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157633 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157634 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157635 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157636 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157637 - ||  || 6 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157638 - ||  || 4 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157639 - ||  || 4 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157640 Baumeler ||  || 1 decembrie 2005 ||  || P. Kocher
|-
| 157641 - ||  || 8 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157642 - ||  || 10 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157643 - ||  || 2 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157644 - ||  || 7 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157645 - ||  || 21 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157646 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157647 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157648 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157649 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157650 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157651 - ||  || 21 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157652 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157653 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157654 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157655 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157656 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157657 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157658 - ||  || 21 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157659 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157660 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157661 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157662 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157663 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157664 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157665 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157666 - ||  || 22 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157667 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157668 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157669 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157670 - ||  || 27 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157671 - ||  || 27 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157672 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157673 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157674 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157675 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157676 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157677 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157678 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157679 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157680 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157681 - ||  || 22 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157682 - ||  || 22 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157683 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157684 - ||  || 22 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157685 - ||  || 30 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157686 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157687 - ||  || 22 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157688 - ||  || 24 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157689 - ||  || 30 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157690 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157691 - ||  || 25 decembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157692 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 157693 - || 2006 AB || 2 ianuarie 2006 ||  || 
|-
| 157694 - ||  || 5 ianuarie 2006 ||  || 
|-
| 157695 - ||  || 2 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 157696 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 157697 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 157698 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 157699 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157700 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-